Жіноча гонка переслідування чемпіонату світу з біатлону 2013 відбувалася 10 лютого 2013 року в Новім Месті, Чехія. В гонці взяли участь 60 біатлоністок, відібраних за результатами спринту. 

Гонку виграла Тура Бергер, Норвегія.
На останньому колі претендентки на срібло та бронзу Ольга Зайцева, Росія, та Анн Крістін Флатланд, Норвегія, зіткнулися на спуску, впали і позбавили одна одну медалей. Срібло дісталося Кристині Палці, Польща, для якої це перший подіум у кар'єрі, бронзу отримала чемпіонка спринту Олена Підгрушна, Україна.

Результати 

Чемпіонат світу з біатлону 2013
2013 у біатлоні